Архаика (от греч. archaikys — старинный, древний)

 Архаика — ранний этап в историческом развитии какого-либо явления.
 Архаика — период в древнегреческом искусстве, предшествовавший классике.